La Libertad může znamenat:

 La Libertad (Chontales) – městečko v Nikaragui v departmentu Chontales, 
 La Libertad (departement) – název jednoho ze salvadorských departementů.